

Cinéma 

 , film de Lynn Reynolds sorti en 1920 ;
 Bulletproof, titre original dÀ l'épreuve des balles, film de Steve Carver sorti en 1988 ;
 Bulletproof, titre original dÀ l'épreuve des balles, film d'Ernest R. Dickerson sorti en 1996.

Musique

Album 

 , album d'Hard Stuff sorti le  ;
 , album de Rage Against the Machine sorti le  ;
 , bande-son de divers artistes sorti le  ;
 , album de Julian Austin sorti le  ;
 , album d'Hush sorti le  ;
 , bande-son de 50 Cent sur le jeu vidéo 50 Cent: Bulletproof sorti le  ;
 , album de Reckless Kelly sorti le .

Chanson 

 , chanson de Pop Will Eat Itself, figurant sur l'album The Looks or the Lifestyle? sorti le  ;
 , chanson de Radiohead, figurant sur l'album The Bends sorti le  ;

 , chanson de Morcheeba, figurant sur l'album Big Calm sorti le  ;
 , chanson des Goo Goo Dolls, figurant sur l'album Dizzy Up the Girl sorti le  ;
 , chanson de Blue Rodeo, figurant sur l'album Palace of Gold sorti le  ;

 , chanson des Afghan Whigs, figurant sur l'album Black Love sorti le  ;
 , chanson de Rilo Kiley, figurant sur l'album Take Offs and Landings sorti le  ;
 , chanson de Kerli, figurant sur l'album Love Is Dead sorti le  ;
 , chanson de La Roux, figurant sur l'album La Roux le  ;
 , chanson de Raheem DeVaughn, figurant sur l'album The Love and War MasterPeace sorti le  ;
 , chanson de Five Finger Death Punch, figurant sur l'album War Is the Answer sorti le .

Voir aussi 

 .